Holmen (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
 Holmen (Kalixrivier), een onbewoond eiland in de Zweedse Kalixälven
 Holmen (Rånerivier), een Zweeds eiland in de Råneälven
 Holmen (Kopenhagen), een eiland bij de Deense hoofdstad Kopenhagen
 Holmen (metrostation), een station van de metro van Oslo